Аутрам Бэнгс (Outram Bangs, 12 января 1863—22 сентября 19320 — американский зоолог.

Биография 
Учился в Гарвардском университете с 1880 по 1884 год. В 1890 году он начал систематические исследования млекопитающих восточной части Северной Америки, а также собирать образцы птиц. Он написал 70 книг и статей, из них только о млекопитающих 55. Его собрание состояло из более чем 10 000 препаратов и черепов млекопитающих более ста различных видов. В 1899 году он передал свою коллекцию Гарвардскому колледжу.

Бэнгс был назначен помощником в отделении млекопитающих в Гарварде, а в 1900 году — куратором млекопитающих в Гарвардском музее сравнительной зоологии. Он посетил Ямайку в 1906 году и собрал более 100 птиц, но ему пришлось вскоре прервать экспедицию из-за начавшейся лихорадки денге. В 1908 году он передал свою коллекцию, состоящую из более 24 000 препаратов птиц, в Музей сравнительной зоологии. В 1925 году Бэнгс объехал Европу, чтобы посетить музеи естественной истории и обменяться научными взглядами с орнитологами.

Бэнгс впервые научно описал многие роды, виды и подвиды животных, часто в соавторстве с другими зоологами.

Эпонимы 
Томас Эдвард Пенард (1878—1936) назвал в честь Бэнгса род птиц Bangsia из семейства танагровых. Джоэл Азаф Аллен (1838–1921) в 1900 году назвал в честь Бэнгса новый вид птиц Grallaria bangsi. Многие подвиды птиц и млекопитающих имеют в своём латинском названии эпитет bangsi.

Публикации 
 A new raccoon from Nassau Island, Bahamas. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1898, S. 91-92.
 Description of a new fox from Santa Marta, Colombia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1898, S. 93-94.
 A new murine opposum from Margarita Island. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1898, S. 95-96.
 On some birds from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1898, S. 131-144.
 On some birds from Pueblo Viejao, Colombia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, Nr. 5, 1898, S. 157-160.
 Descriptions of some new mammals from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1899, S. 161-165.
 A new race of the little harvest mouse from West Virginia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1898, S. 167-168.
 On some birds from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 12, 1898, S. 171-182.
 Rudolf Blasius: The hummingbirds of the Santa Marta Region of Colombia. In: The Auk. Bd. 16, Nr. 2, 1899, S. 135-139.
 The Florida Puma. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 13, 1899, S. 15–17.
 On some new or rare birds from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 13, 1899, S. 91-108.
 The Mammals and Birds of the Pearl Islands, Bay of Panama. In: Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. Bd. 46, Nr. 8, 1905, S. 137–160.
 Notes on the Birds and Mammals of the Arctic Coast of East Siberia. In: Proceedings of the New England Zoölogical Club. Bd. 5, 1914, S. 1–66.
 A new song sparrow from Novia Scotia. In: Proceedings of the New England Zoölogical Club. Bd. 5, 1914, S. 67–68.
 The American forms of Gallinula chloropus (Linn.). In: Proceedings of the New England Zoölogical Club. Bd. 5, 1914, S. 93-99.

Литература 
 James Lee Peters: Outram Bangs 1863-1932. In: The Auk. Bd. 50, Nr. 3, 1930, S. 265-274.
 Bo Beolens, Michael Watkins: Whose Bird?: Common Bird Names and the People They Commemorate. Yale University Press, London 2004, ISBN 0-300-10359-X.
 Bo Beolens, Michael Watkins, Michael Grayson: The Eponym Dictionary of Mammals. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland 2009, ISBN 978-0-8018-9304-9.
 Thomas Edward Penard: Revision of the Genus Buthraupis Cabanis. In: The Auk. Bd. 36, Nr. 4, 1930, S. 536-540.
 Joel Asaph Allen: List of birds collected in the district of Santa Marta, Colombia, by Mr. Herbert H. Smith. In: Bulletin of the American Museum of Natural History. Bd. 13, Nr. 4, 1900, S. 117-184.
 Robert Ridgway: Diagnoses of new forms of Micropodidæ and Trochilidæ. In: Proceedings of the Biological Society of Washington. Bd. 23, 1910, S. 53-56.

Зоологи США
Орнитологи США